Cascina Bosco ima više značenja:
 Cascina Bosco, Bergamo
 Cascina Bosco, Brescia
 Cascina Bosco, Milano